

Ікса — присілок, Таборинський район, Свердловська область
 Ікса — присілок, Юринський район, Марій Ел

Див. також 
 Ікша